Himmelstreppe steht für eine lange Treppe in der Landschaft, bei der man den Himmel sieht, wenn man an der Treppe hinaufschaut; speziell die folgenden:

 Himmelstreppe, eine Treppe auf die Staumauer der Hennetalsperre in Meschede; siehe Hennetalsperre #Regionale 2013
 Himmelstreppe, eine Skulptur von Herman Prigann; siehe Herman Prigann #Skulpturen-Wald Rheinelbe in Gelsenkirchen
 Spitzhaustreppe, eine Treppe in den Weinbergen in der sächsischen Stadt Radebeul

Siehe auch

 Himmelsleiter
 NÖVOG ET1–ET9, eine Triebwagenzugbaureihe der Mariazellerbahn in Niederösterreich